Дос Лусерос има више значења:

 Дос Лусерос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Лусерос (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику